Detta är en lista över svenska folkmusiker. Se mer på Svensk folkmusik och :Kategori:Svenska folkmusiker. För Hälsingespelmännen och Dalaspelmännen finns mera detaljerad listor. Södermanlands Spelmansförbund har en omfattande spelmansförteckning som finns här.

Kända spelmän från förr i tiden
Johan Andersson (Närke)
Lorens Brolin (Abbekås, Skåne)
Johannes Bryngelsson (Sexdrega, Västergötland) 
Byss-Calle (Uppland)
Sven Donat (Småland)
Pelle Fors (Vikbolandet, Östergötland)
August Fredin (Gotland)
Hultkläppen (Bergsjö, Hälsingland)
Pehr Hörberg (Småland)
Lapp-Nils (Jämtland)
Lejsme Per Larsson (Dalarna)
Gås-Anders Ljungqvist (Uppland)
August Medin (Necken), (Svenljunga, Västergötland)
Per Munkberg, Barsebäcks socken, Skåne
Blecko Anders Olsson (Orsa, Dalarna)
Snickar-Erik Olsson (Ovanåker, Hälsingland)
Pekkos Per (Bingsjö, Dalarna)
Timas Hans (Ore, Dalarna)
August Widmark (Södermanland)
Gyris Anders Andersson (Älvdalen)
Jon-Petter Lif (Torp, Medelpad)

Kända spelmän under 1900-talet

Grupper
AXVY
Agö fyr
Dalakopa
Draupner
Dalapolisens spelmän
Filarfolket
Folk och rackare
Fränder
Frifot
Garmarna
Gråfötterna
A Capella Holmiensis
Harv
Hedningarna
Hoven Droven
Iggesundsgänget
Kapten Bölja
Kraja
ni:d
Nordjämtarna
Norrlåtar
Orsa spelmän
Ranarim
Rosenbergs Sjua
Rotvälta
Rävspel och Kråksång
Skansenpojkarna
Skäggmanslaget
Sorkar och strängar
Svenska nationaltruppen
Sågskära
TAXIMI
Triakel
Trio Wolski
Väsen
MP3 (Mattias Pérez trio)
Ö.R.A.

Folkmusiker